1933/34 was het 23ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Admira:Rudolf Zöhrer, Peter Platzer - Robert Pavlicek, Anton Janda - Johann Urbanek, Karl Humenberger, Mirschitzka, Klima - Leopold Vogl, Wilhelm Hahnemann, Karl Stoiber, Anton Schall, Adolf Vogl, Leopold Facco - Trainer: Hans Skolaut
(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

Kwalificatietoernooi Mitropacup 
Er mochten dit seizoen 4 clubs deelnemen aan de Mitropacup, om de vierde club te bepalen namen de nummers vier tot zeven het tegen elkaar op in een nacompetitie.

II. Liga

VAFÖ-Liga 
Aan het kampioenschap van de VAFÖ namen 12 clubs deel in de eerste klasse die zich twee keer troffen. Door de politieke omstandigheden werd enkel de heendronde gespeeld, hierna werd de VAFÖ ontbonden. De meeste clubs namen het volgende seizoen deel aan de tweede klasse van de ÖFB.

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
SC St. Pölten werd kampioen.

Oberösterreich-Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe link 
 Saison 1933/34 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen